Друга лига Републике Српске у фудбалу 2012/13. је било осамнаесето по реду такмичење Друге лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2012/13. се такмичило укупно 28 клубова, односно по 14 клубова у двије групе, Групи Запад и Групи Исток.

Група Запад - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

ФК Вучијак након полусезоне иступио из такмичења, резултати из првог дијела су избрисани.

Група Исток - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

ФК Стакорина након полусезоне иступила из такмичења, резултати из првог дијела су избрисани.

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Друга лига Републике Српске у фудбалу

Извори 
 Сезона 2012/13 - запад 
 Сезона 2012/13 - исток 

Друга лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2012/13.